Názvem Skalice jsou označovány následující krystalické sírany:
 modrá skalice (minerál chalkantit, modrý vitriol) – CuSO4·5H2O (síran měďnatý pentahydrát)
 zelená skalice (minerál melanterit, zelený vitriol) – FeSO4·7H2O (síran železnatý heptahydrát)
 bílá skalice (minerál goslarit, bílý vitriol) – ZnSO4·7H2O (síran zinečnatý heptahydrát)

Sulfáty